Kaune ist der Familienname folgender Personen:

 Michaela Kaune (* 1968), deutsche Sopranistin
 Rainer Kaune (* 1945), deutscher Autor
 Wilhelm Kaune (1895–1981), Stellmachermeister und niederdeutscher Schriftsteller